

Турнирная сетка

Матчи

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Финальный матч

Бомбардиры турнира

Ссылки 
 Womenfootball
 Кубок России на сайте RSSSF

Кубок России по футболу среди женщин
2011 год в женском футболе
Футбол в России в 2011 году